Die AEGON Trophy 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Nottingham. Die Rasenplatzveranstaltung war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 2. bis 8. Juni 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Nottingham